Siam («Сиам» на языках иберо-романской и романо-германской языковой семьи и др. языках, использующих письменность на основе латиницы) может употребляться в следующих значениях:

Географические объекты 
 Сайем (Огайо) (англ. Siam, Ohio) — невключённая территория в округе Сенека, штат Огайо, США
 рю-де-Сиам (фр. Rue de Siam) — «Сиамская улица» в городе Брест, Франция
 Siam BTS (тай. สถานีสยาม) — кросс-платформенная пересадочная станция Бангкокского метрополитена
 Siam Paragon — торгово-развлекательный центр в Бангкоке, Таиланд
 Siam Ocean World — самый большой аквариум в Юго-Восточной Азии, расположен в вышеуказанном ТРЦ
 Siam Park — аквапарк в южной части острова Тенерифе, Канарские острова, Испания

Экономика 
 Siam Di Tella — аргентинская промышленная компания

Вооружение и военная техника 
 SIAM — американская «противовоздушная мина» (самозапускающаяся зенитная управляемая ракета) времён Холодной войны

Музыка 
 Siam (дуэт) — колумбийский музыкальный коллектив (муж и жена)
 Siam (альбом) — дебютный альбом вышеуказанного дуэта
 Siam Shade — японская хард-рок-группа
 Queen of Siam (Королева Сиама) — дебютный студийный альбом немецкой трэш-метал группы Holy Moses
 SIAM — дебютный альбом афроамериканской певицы Алишы Киз

См. также 
 Сиам (значения)